Aubrey de Vere ist der Name folgender Personen:

* Aubrey II. de Vere (um 1080–1141), englischer Adliger
 Aubrey de Vere, 1. Earl of Oxford (um 1115–1194), englischer Adliger
 Aubrey de Vere, 2. Earl of Oxford (um 1163–1214), englischer Magnat
 Aubrey de Vere (Ritter) († 1462), englischer Ritter
 Aubrey de Vere, 20. Earl of Oxford (1627–1703), englischer Adliger
 Aubrey Thomas de Vere (1814–1902), irischer Dichter, Essayist und Kritiker